Куни́ця, куна́ або куня́ (Martes) — рід хижих ссавців родини Mustelidae. Це стрункі, спритні тварини, які населяють тайгу, хвойні та листяні ліси Північної півкулі.

Морфологія

Зовнішні ознаки 
Це невеликого або середнього розміру пальцеходячі тварини, з короткими 5-ти пальцевими ногами, пальці яких вільні і озброєні гострими маленькими втяжними кігтями, гострою мордою, короткими вухами, довгим струнким тілом і покритим довгим волоссям хвостом, що досягає половини довжини тіла; заднепроходні залози завжди присутні.

Краніологія (череп, зуби) 
Кутніх зубів 5 або 6, останній верхній малий,
м'ясоїдний зуб нижньої щелепи малий і має горбок на внутрішній стороні

Видовий склад 

у складі роду 8 сучасних видів:
 куниця американська — M. americana,
 куниця харза — M. flavigula,
 куниця кам'яна — M. foina,
 куниця нільгирійська — M. gwatkinsii,
 куниця лісова — M. martes,
 куниця японська — M. melampus,
 куниця ілька — M. pennanti,
 куниця соболь — M. zibellina

 Виявлено кілька викопних видів: †M. campestris, †M. palaeosinensis, †M. wenzensis, †M. vetus

Рід куниця у фауні України 
У фауні України рід представлений двома видами:
 куна лісова, або звичайна (Martes martes)
 куна кам'яна, або хатня (Martes foina).

Господарське значення 
Куниці часто оселяються біля осель людей, що особливо характерно для куниці хатньої, або кам'яної. У таких місцях куниць приваблюють як численні схованки, так і гарна кормова база (зокрема, кури і кролі). Куниця краде курей вночі коли їх господарі сплять. Ця тварина дуже хитра і гнучка, її важко спіймати. Частіше пересуваються по дахах.

Примітки

Джерела 
 Куниця  // Види ссавців світу (2005)
 

Мустелові
Роди ссавців